Флаг муниципального образования Ильи́нское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 апреля 2012 года решением Совета Ильинского сельского поселения № 94 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7653.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Ильинского сельского поселения Новопокровского района в красном и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле кавказский линейный казак в шапке отороченной мехом, в черкеске с поясом, на котором шашка, кинжал и сумка для патронов, за плечом ружьё, держащий за повод левой рукой идущего коня и сопровождённый во главе платом с ниспадающими концами (Покровом); все фигуры серебряные».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение Покрова является единым элементом флага всех поселений Новопокровского района Краснодарского края.

Поселение Ильинское было основано в 1798 году переселенцами из Воронежской губернии, а в 1832 году присоединено к Кавказскому линейному войску и получило статус линейной станицы. С 1860 года станица в составе шести бригад Кавказского линейного войска вошла во вновь образованное Кубанское казачье войско, на что и указывает изображение казака в форме данного казачьего войска.

Изображение казака символизирует мужество, отвагу, готовность в любую минуту встать на защиту своей Родины и аллегорически указывает, что станица Ильинская — казачья станица, где чтут казачью преемственность и сохраняют её традиций среди жителей поселения.

Красный цвет символизирует отвагу, героизм жителей поселения в разные исторические периоды, а также это символ красоты, праздника, труда, тепла.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, ясности, мудрости и мира.

Конь — символ верности, храбрости, силы, быстроты и жизненной энергии.

Примечания 

Флаги с изображением всадника